Cameretten (Delft), pleintje in het centrum van de stad Delft
 Cameretten (cabaretfestival), jaarlijks cabaretfestival in Rotterdam (vroeger Delft)